Этрит Бериша (; 10 марта 1989, Приштина) — албанский футболист, вратарь итальянского клуба «Торино» и сборной Албании.

Клубная карьера

Лацио 
2 сентября 2013 года Этрит подписал контракт с ФК «Лацио». Он дебютировал за новый клуб 7 ноября 2013 года в матче группового этапа Лиги Европы 2013/2014 против кипрского «Аполлона». Три недели спустя в следующем матче Лиги Европы против варшавской «Легии» Бериша вновь заменил в стартовом составе Федерико Маркетти. Игра закончилась выездной победой «Лацио» 2:0. 12 декабря 2013 года в матче Лиги Европы против «Трабзонспора» Этрит вновь сохранил свои ворота «сухими» (ничья 0:0).

После того, как основной вратарь команды Маркетти получил травму, Бериша дебютировал и в Серии А в матче против миланского «Интера», отыграв все 90 минут и вновь сохранив ворота «на замке» (победа 1:0). Затем 11 января 2014 года Бериша отстоял ворота и в безголевой ничьей с «Болоньей». Его первый матч в Кубке Италии состоялся уже 14 января 2014 года против «Пармы»; «Лацио» выиграл 2:1. 25 января 2014 года Бериша поучаствовал в ничей с «Ювентусом» 1:1, а Федерико Маркетти остался на скамейке запасных. 2 февраля 2014 Бериша снова «отстоял на ноль» в победном (2:0) матче с «Кьево». Пиком начинающейся карьеры Этрита в итальянском клубе стало римское дерби против «Ромы». Матч окончился нулевой ничьей, а Бериша был признан лучшим игроком матча.

Международная карьера 
Свой первый вызов в национальную сборную Албании Бериша получил от Джанни Де Бьязи на товарищеские матчи с Катаром и Ираком в мае 2012 года. Этрит дебютировал в матче против Ирака на стадионе «Инёню» в Стамбуле 27 мая 2012 года, отыграв все 90 минут и оставив свои ворота «сухими» (Албания победила 1:0).

С тех пор Бериша стал одним из основных игроков сборной Албании. Он был основным вратарём сборной на чемпионате Европы 2016 года. Там он провёл без замен все три матча группового этапа, после которого албанская команда выбыла из турнира.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: сыграно матчей: 57 / сухих:24 / пропущено голов: 55; победы: 20, ничьи: 13, поражения: 24.

Достижения

Клубные

«Кальмар» 
 Чемпион Швеции: 2008
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2009
 Финалист Кубка Швеции: 2008, 2011

«Лацио» 
 Финалист Суперкубка Италии: 2015
 Финалист Кубка Италии: 2014/15

Индивидуальные 
 Голкипер года в чемпионате Швеции: 2013
 Иностранный голкипер года в чемпионате Италии: 2013/14

Примечания

Ссылки 

Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Торино»